Festival Pantanal das Águas-FPATAN é um evento anual que ocorre na cidade brasileira de Corumbá, no estado de Mato Grosso do Sul, desde 2004, quando substituiu o Festival Internacional de Pesca do Pantanal.

E não se resume somente à pescaria: também tem apresentações musicais. "Natureza que dá samba, ecologia que dá dança" é o lema do evento. Ocorre no mês de setembro.

Ligações externas 
Informações sobre o evento

Pantanal
Eventos de Corumbá